Trail kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Trail,

Kanada 

 Trail, ort, British Columbia,

USA 

 Trail (ort i USA), Oregon, Jackson County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar